

Geografia

USA 
 Wagram – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Scotland

Austria 
 Wagram – dzielnica St. Pölten
 Wagram – krawędź

Polska 
 Wagram – wieś w Polsce, w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków

Inne 
 Wagram – stacja metra w Paryżu

Zobacz też 
 Deutsch-Wagram 
 bitwa pod Wagram